Miejscowości w USA:
 Shelbyville – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Shelby
 Shelbyville – miasto w stanie Indiana, w hrabstwie Shelby
 Shelbyville – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Shelby
 Shelbyville – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Shelby
 Shelbyville – miasto w stanie Tennessee, w hrabstwie Bedford
Gminy w USA:
 Shelbyville (ang. Shelbyville Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Shelby